Забежня — название населённых пунктов в России:

 Забежня — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Забежня — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.